Die Divizia A 1967/68 war die 30. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 20. August 1967 und endete am 9. Juni 1968. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Steaua Bukarest.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. In dieser Saison stieg nur die letztplatzierte Mannschaft in die Divizia B ab, während es drei Aufsteiger gab, da die Liga auf 16 Mannschaften aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Relegation 
Der 13. und 14. spielten mit den beiden Zweitplatzierten der Divizia B um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Divizia A. Die Spiele fanden in Timișoara statt.

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1968/69
 FC Argeș Pitești – Teilnehmer am Messepokal 1968/69
 Rapid Bukarest – Teilnehmer am Messepokal 1968/69
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1968/69

Absteiger in die Divizia B 
Steagul roșu Brașov

Aufsteiger in die Divizia A 
Crișul Oradea, Politehnica Iași, Vagonul Arad

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1967/68 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1967/68 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1967/68
Liga-1-Saison